Rokitki ist der Name mehrerer polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Rokitki (Radziejów)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Rokitki (Chojnów) (Reisicht, Kreis Goldberg/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Rokitki (Czarna Dąbrówka) (Klein Rakitt, Kreis Stolp/Pommern)
 Rokitki (Somonino)
 Rokitki (Tczew) (Rokittken, 1942–45 Rokitten, Kreis Dirschau/Westpreußen)